Ce nom est porté par six hommes, peut-être huit, dans le Tanakh.

 Nathan, le plus célèbre, un prophète vivant à l'époque du Roi David, dont les actions sont décrites dans les Livres de Samuel (principalement  et ), le livre des Rois, les Chroniques et dans le traité talmudique .

 , troisième fils de David et Bethsabée. 
 Selon Luc, il s'agit de l'aïeul à la , de Jésus (1. Chr. 3:5; Luc 3:31)

 Dans , deux des plus grands administrateurs du cabinet de Salomon, Azarya et Zabad, ont pour père Nathan. Il semble implicitement établi que ces hommes sont tous deux fils du même Nathan, mais savoir duquel des deux Nathan précédents il s'agit, est un sujet de controverse.

 Nathan de Zobah, père de Igal est mentionné dans 2 Samuel 23:36 

 Dans les livres des Chroniques, on mentionne deux Nathan
 1 Chroniques 2:36: Nathan descendant de Yerahmiel, de la Tribu de Juda. Il pourrait s'agir du prophète précédemment cité.
 1 Chroniques 11:38: Nathan, frère de Joël, l'un des soldats d'élite du Roi David.

 Dans le Livre d'Esdras,
 Esd 8:15-16: Nathan est l'un des compagnons d'Esdras, dépêché à Iddo afin de demander à des travailleurs du Temple de remplacer les Lévites disparus.
 Esd 10:38-44: Nathan ben Binnouï est l'un de ceux qui, s'étant marié hors d'Israël (c'est-à-dire avec une étrangère), répudie sa femme et ses enfants, mais il pourrait s'agir de la personne précédemment mentionnée.

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament